Russian Helicopters (англ. , код UCI: HCL) – российская континентальная велокоманда.

Команда основана в 2012 году. На следующий год она получила лицензию UCI  В её состав вошли исключительно российские велогонщики не старше 21 года. Целью ставилось подготовка кадров для команды Itera-Katusha, которая в свою очередь готовила пополнение для команды Katusha. Менеджером стал Александр Ефимкин. Спонсором команды являлся российский холдинг Вертолёты России.

Сезон 2013

Сезон 2014

Примечания

Ссылки 
Профиль на Cyclingarchives.com
Профиль на ProCyclingStats.com

Велосипедные команды